Даваасухийн Отгонцэцэг (; род. 26 сентября 1990 года) — монгольская спортсменка, борец вольного стиля. Серебряный призер чемпионата мира 2011 года, бронзовый 2016 года. Чемпионка Азии 2016 года. Чемпионка Азии 2008 года. Заслуженный спортсмен Монголии (2017), кавалер ордена Полярной звезды (2013).

На Олимпийских играх 2012 года заняла 9 место в наилегчайшей весовой категории.

Занимается борьбой с 2004 года в клубе «Дархан», тренер — Цендийн Баярсайхан. 6 августа 2013 года родился сын Жавхлант.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Монголии
Борцы по алфавиту
Чемпионки Азии по борьбе
Обладатели Кубка мира по борьбе
Заслуженные спортсмены Монголии